Velika nagrada Monaka 2001 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 27. maja 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,430
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:17,631
| +0,201
|-
! 3
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,749
| +0,319
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:17,856
| +0,426
|-
! 5
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:18,029
| +0,599
|-
! 6
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:18,432
| +1,002
|-
! 7
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:18,751
| +1,321
|-
! 8
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:18,921
| +1,491
|-
! 9
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:19,086
| +1,656
|-
! 10
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:19,220
| +1,790
|-
! 11
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:19,245
| +1,815
|-
! 12
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:19,294
| +1,864
|-
! 13
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:19,316
| +1,886
|-
! 14
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:20,033
| +2,603
|-
! 15
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:20,081
| +2,651
|-
! 16
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:20,261
| +2,831
|-
! 17
| 8
|  Jenson Button 
| Benetton-Renault
| 1:20,342
| +2,912
|-
! 18
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:20,788
| +3,358
|-
! 19
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:20,823
| +3,393
|-
! 20
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:21,366
| +3,906
|-
! 21
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:21,771
| +4,341
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European
| 1:22,201
| +4,771
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 78
| 1:47:22,561
| 2
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 78
| + 0,431 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 78
| + 30,698 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 78
| + 32,454 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 77
| +1 krog
| 1
| 2
|-
! 6
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 77
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 77
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 77
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 76
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 73
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 57
| El. sistem
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 56
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 54
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 49
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 43
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 30
| Hidravlika
| 8
|  
|-
! Ods
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 24
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 18
| Hidravlika
| 14
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 15
| Krmiljenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 13
| Krmiljenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 2
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|}

Opombe 
Prve stopničke: Jaguar.

Formula 1 sezona 2001
2001